Niemcy:
 Großer Silberberg – dzielnica Magdeburga
 Großer Silberberg – wzniesienie

Zobacz też:
 Silberberg